Агнешка Леонович (* 1975) — польська футболістка, захисниця. Виступала за національну збірну Польщі.
 Леонович Іван Семенович — капітан РА, Герой Радянського Союзу.
 Леонович Кирило Васильович (* 1998) — білоруський футболіст, півзахисник клубу «Торпедо-БелАЗ».
 Леонович Роман Дмитрович — полковник Міністерства внутрішніх справ України, Національна гвардія, учасник російсько-української війни.
 Леонович Станіслав Вкторович — радянський фігурист, триразовий чемпіон СРСР в парному катанні.
 Пора-Леонович Варвара Олександрівна — одеська археолог.